Sibylline déménage est la quarante-et-unième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 
Sibylline apprend la mort de sa tante Odile. Taboum et elle se rendent à Tirlipont pour prendre connaissance de ses dernières volontés. Sibylline hérite de la demeure de sa tante, dans la maison d'un vieil homme, M. Duflan. Mais la première nuit est perturbée par des bruits inquiétants. Le lendemain, ils ont la visite de Phileas l'explorateur, neveu de tante Odile à qui ils apprennent son décès. En réalité, Phileas veut mettre la main sur un parchemin qui le mènera au grimoire de tante Odile. De son côté, Sibylline reçoit un mystérieux pendentif qui a appartenu à sa tante.

Personnages 
Sibylline
Taboum
Phileas l'explorateur/Sosthène
Hildegarde, chatte complice de Sosthène
le zoûhm, petite fumée magique

Historique

Publication

Revues 
Cette histoire paraît dans Spirou du n° 2668 au n° 2678 en 1989.

Album 
Elle sort en album chez Flouzemaker en 1995, avec Sibylline et le Murmuhr.

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1989